Sebastiano (prefeito do Egito) - prefeito egípcio do 
 Sebastiano (mestre da infantaria) - general romano do 
 Sebastiano de Berito - estudioso romano do 
 Sebastiano (mestre dos soldados) - general romano do 
 Sebastiano (usurpador) - usurpador romano do